Do soutěže ženské čtyřhry na tenisovém turnaji ASB Classic 2013 nastoupilo patnáct dvojic. Obhájcem titulu byl český pár Andrea Hlaváčková a Lucie Hradecká, který se turnaje nezúčastnil.

Vítězem se stala americko-australská dvojice Cara Blacková a Anastasia Rodionovová, která ve finále přehrála nejvýše nasazený německo-kazašský pár Julia Görgesová a Jaroslava Švedovová po setech 2–6, 6–2, až v supertiebreaku [10–5].

Nasazení párů 
  Julia Görgesová /  Jaroslava Švedovová (finále)
  Marina Erakovicová /  Heather Watsonová (čtvrtfinále)
  Līga Dekmeijereová /  Megan Moultonová-Levyová (semifinále)
  Jill Craybasová /  Eleni Daniilidouová (čtvrtfinále)

Pavouk 

| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3= 

| RD4-seed01=1
| RD4-team01= J Görges  J Švedova
| RD4-score01-1='''6
| RD4-score01-2=2
| RD4-score01-3=[5]
| RD4-seed02= 
| RD4-team02=

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Pavouk čtyřhry

ASB Classic
Tenis na Novém Zélandu v roce 2013
WTA Tour 2013